Brownton steht für: 

 Brownton (Minnesota), Stadt im McLeod County, Minnesota, USA 
 Brownton (Pennsylvania), Ort im York County, Pennsylvania, USA 
 Brownton (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Barbour County, West Virginia, USA